Muratella ima više značenja:
 Muratella, Bergamo
 Muratella, Roma